Сезон 1981/82 стал для «Манчестер Юнайтед» 80-м сезоном в Футбольной лиге.

Это был первый сезон под руководством нового главного тренера Рона Аткинсона, который был приглашён на смену уволенному Дейву Секстону.

В начале октября 1981 года «Юнайтед» приобрёл у «Вест Бромвич Альбион» полузащитника Брайана Робсона за рекордные 1,5 млн фунтов. Также «Юнайтед» купил другого полузащитника «Вест Бромвича» Реми Мозеса за 500 тыс. фунтов.

Лидируя на протяжении первой половины чемпионата, «Юнайтед» завершил сезон лишь на 3-м месте. Чемпионский титул достался «Ливерпулю» (который в «бокcинг-дей» был в середине турнирной таблицы), а второе место занял «Ипсвич Таун».

В концовке сезона в основном составе дебютировал юный Норман Уайтсайд, который в возрасте 17 лет был включён в заявку сборной Северной Ирландии на чемпионат мира. Уайтсайд забил свой первый гол за «Юнайтед» в последнем матче сезона против «Сток Сити» (это был его второй матч в основном составе).

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1981/82 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1981/1982
Манчестер Юнайтед